

Persone 
 Armin Krügel – sciatore svizzero di combinata nordica
 Ellen Krügel – canoista tedesca
 Heinz Krügel – allenatore di calcio e calciatore tedesco orientale
 Marcel Krügel – politico svizzero
 Mareike Krügel – scrittrice tedesca